Il singolare del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jaroslav Pospíšil era il detentore.

Evgenij Donskoj ha battuto in finale Adrian Ungur 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Adrian Ungur (finale)
 Andreas Haider-Maurer (quarti di finale, ritirato a causa dell'influenza)
 Evgenij Donskoj (campione)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

  Jan Hájek (semifinali)
  Matteo Viola (primo turno)
  Pablo Carreño-Busta (primo turno)
  Ivo Minář (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2012